Religió:
 Nirvana: Originalment, esta paraula sànscrita, és utilitzada en Orient per referir-se a l'extinció dels desitjos materials.
 Biologia:
 Nirvana (insecte): Una espècie d'insecte homòpter (de la família Cicadèllidae).
 Cinematografia:
 Nirvana (pel·lícula): Un film italià del gènere de ciència-ficció presentat el 1997.
 Literatura:
 Nirvana (llibre): Llibre d'August D'Halmar.
 Música:
 Nirvana (grup de música): Cèlebre grup musical estatunidenc del gènere grunge, molt popular en la dècada del noranta.
 Nirvana (àlbum): Primer album de recopilació d'esta banda editat el 2002.
 Nirvana (psicodèlic): Un grup musical britànic del gènere rock psicodèlic.